Quang Tien kan verwijzen naar verschillende schrijfwijzen:
 Quảng Tiến (doorverwijspagina)
 Quảng Tiên, xã in district Quảng Trạch, provincie Quảng Bình, Vietnam.
 Quang Tiến (doorverwijspagina)